Uroš Jakopič, slovenski hokejist, * 12. september 1977, Ljubljana.

Jakopič je igral za klube Olimpija Hertz Ljubljana, HK Slavija, HDK Maribor in ŠD Alfa, kjer se je po sezoni 2005/2006 upokojil.

Pregled kariere

|-
| Slovenija
| Evropsko ml. prvenstvo C
| 95
|
| 5
| 1
| 3
| 4
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 96
|
| 4
| 2
| 0
| 2
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Slovenija
| Svetovno ml. prvenstvo C
| 97
|
| 4
| 1
| 1
| 2
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 97/98
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Olimpija Hertz
| Alpska liga
| 98/99
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 00/01
|
| 20
| 6
| 11
| 17
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 00/01
|
| 18
| 5
| 4
| 9
| -8
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 01/02
|
| 9
| 2
| 0
| 2
| -5
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 01/02
|
| 8
| 3
| 4
| 7
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Mednarodna liga
| 02/03
|
| 15
| 3
| 2
| 5
| -3
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HK Slavija
| Slovenska liga
| 02/03
|
| 22
| 8
| 6
| 14
|
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 03/04
|
| 16
| 4
| 10
| 14
|
| 6
|
|
|
|
|
|
|
|-
| HDK Maribor
| Slovenska liga
| 04/05
|
| 23
| 14
| 12
| 26
|
| 33
|
|
|
|
|
|
|
|-
| ŠD Alfa
| Slovenska liga
| 05/06
|
| 43
| 14
| 8
| 22
|
| 42
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" |Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |187
| bgcolor="#7FFF00" |63
| bgcolor="#7FFF00" |61
| bgcolor="#7FFF00" |124
| bgcolor="#7FFF00" |-16
| bgcolor="#7FFF00" |145
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
|}

Glej tudi
 Seznam slovenskih hokejistov na ledu

Zunanje povezave 
 

Slovenski hokejski centralni napadalci
Slovenski mladinski hokejski reprezentanti
Hokejisti HK Olimpija
Hokejisti HK Slavija
Hokejisti HDK Maribor
Hokejisti HK Alfa
Ljubljanski športniki